Bellefontaine (Luik), een gehucht in de Belgische gemeente Herve
Bellefontaine (Luxemburg), een dorp in Belgische gemeente Tintigny
Bellefontaine (Namen), een dorp in Belgische gemeente Bièvre 
Bellefontaine (Ohio), een stad in de VS
Bellefontaine (metrostation), een metrostation in de Franse stad Toulouse

Bellefontaine (Jura)
Bellefontaine (Manche)
Bellefontaine (Martinique)
Bellefontaine (Val-d'Oise)
Bellefontaine (Vosges)